Fabia est un nom propre ou plus rarement un nom commun qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Fabia est un prénom féminin italien, dérivé du prénom masculin 

Fabia peut être aussi un patronyme.

Personnalités portant ce nom 
 Fabia, nom d'une gens romaine (voir  et Fabii).
 Fabia Eudocia († ), ou Eudocie, fille du prince libyen Rogas, première épouse de l'empereur byzantin Héraclius (° vers 575 - †641), mère d'Épiphania et d'Héraclius Constantin III ;
 Philippe Fabia, archéologue français

Automobile 
 la Fabia, une automobile produite par škoda en 3 générations depuis 2000.

Nom commun 
 Fabia, en botanique, le nom de plusieurs variétés de crabes.

Prénom italien